Мечелоут — озеро на территории Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км², площадь бассейна — 35,1 км². Располагается на высоте 180,7 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая, вытянуто с запада на восток. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юга и юго-востока в озеро втекают безымянные ручьи.

Из северо-западной оконечности озера вытекает река Мечелоут, втекающая в реку Сулу.

Населённые пункты возле озера отсутствуют.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010748.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Панорама 

Бассейн озера Сула
Озёра Муезерского района